Премия Франко Аббьяти () — премия в области академической музыки, присуждаемая итальянской Национальной ассоциацией музыкальной критики ежегодно с 1980 года и названная в честь итальянского музыкального критика Франко Аббьяти. Первоначально вручалась под патронатом городской администрации Бергамо; по традиции церемония награждения лауреатов проходит в оперном театре Бергамо или в других исторических зданиях города.

Номинации премии:

 лучшая оперная постановка
 проект () — музыкальный фестиваль, цикл концертов и т. п.
 продюсирование
 дирижирование
 оперная режиссура
 оперная сценография
 костюмы для оперной сцены
 вокал
 инструментальное исполнительство
 камерный ансамбль
 лучшая премьера иностранной музыки в Италии
 специальная премия

Лауреаты премии

Лучшая постановка

Проект

Продюсирование

Дирижирование

Оперная режиссура

Оперная сценография

Костюмы для оперной сцены

Вокал

Инструментальное исполнительство

Камерный ансамбль (с 2012 г. имени Пьетро Фарулли)

Премьера в Италии

Специальная премия 

Премии в области академической музыки
Академическая музыка в Италии
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту